

Geografia 
 Panorama, sobborgo di Città del Capo, in Sudafrica
 Panorama, frazione comunale di Pylea-Chortiatis, in Grecia
 Panorama, comune brasiliano
 Panorama, stazione sciistica in Canada

Editoria 
 Panorama (1939-40), periodico italiano
 Panorama (1962-), periodico italiano

Letteratura 
Panorama – romanzo di Tommaso Pincio

Musica 
 Panorama, album del 1980 dei Cars
 Panorama, album dei 1993 dei Joecool
 Panorama. album del 2022 di Hayley Kiyoko
 Panorama Records, nome originale di Profile Records (1981-98), ex etichetta discografica statunitense

Altro 
 Panorama, soggetto pittorico
 Panorama, grande telone usato nel teatro
 Panorama, marchio di ipermercato italiano del gruppo PAM
 Fiat 147 Panorama o 127 Panorama, station wagon della FIAT costruita sulla base del modello 127

Altri progetti